Eiserner Mann steht für:

 Eiserner Mann (Kottenforst)
 Eiserner Mann (Kleve)
 Einen „Wehrmann in Eisen“ oder „Eisernen Wehrmann“, der im Zuge der Spendenaktionen durch Kriegsnagelungen im Ersten Weltkrieg entstand
 Der erste Schrämbagger zum Kohleabbau arbeitete ab 1907 im Brühler Gruhlwerk (Braunkohletagebau); er wurde unter dem Namen „Eiserner Mann“ bekannt

Siehe auch:
 Eisenmann
 Iron Man (Begriffsklärung)